Demetrio II puede referirse a:
 Demetrio II el Etólico, rey macedonio (239-229 a. C.).
 Demetrio II, rey grecobactriano y rey de los indios (c. 175-150 a. C.).
 Demetrio II Nicátor, rey seléucida (146-139 a. C. y 129-126 a. C.).